A Equipe Israel representa Israel na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia II.

Historia 
Israel competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados a primeira rodada do Grupo Mundial em 2008.

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Israelense de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis